Dasysciomyza är ett släkte av tvåvingar. Dasysciomyza ingår i familjen Helosciomyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Dasysciomyza